Narfi ('de koele') is in de Noordse mythologie een Jötun. Ook bekend als Narvi, Nöri, of Nari is hij een zoon van Loki en Sigyn. Hij is vader van Nótt ('nacht').

Narfi werd gedood als straf voor Loki's wandaden. De Asen veranderden zijn broer Vali in een kwijlende wolf die hem de keel overbeet. Narfi's ingewanden werden daarna gebruikt om Loki voor eeuwig vast te binden aan drie rotsen, of toch tot aan de Ragnarok.

Stamboom

Zie ook 
Jötun

Noordse mythologie
Reus